Bortfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Freca-Renate Bortfeldt (1909–1986), deutsche Theaterschauspielerin und -regisseurin
 Hans-Robert Bortfeldt (1905–1955), deutscher Theaterregisseur
 Kurt Bortfeldt (1907–1981), deutscher Theaterschauspieler, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Tessy Bortfeldt (* 1925), deutsche Schauspielerin, Autorin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Wilhelm Bortfeldt (1872–1949), deutscher Politiker (DNVP), Abgeordneter im Landtag Oldenburg

Siehe auch
 Bortfeld